Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2004/05 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2004/05 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 15 und 16 einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1985 oder jünger) gemeldet werden. 9 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 4 je zwei zusätzliche Jugendliche und 5 je einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Erfurter SK und der SC Kreuzberg kamen mit je 10 Spielern aus, die SG Solingen setzte die meisten Spieler ein, nämlich 15. Insgesamt kamen 200 Spieler zum Einsatz, von denen 32 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit je 11 Punkten Michail Gurewitsch (SG Porz), Gennadij Fish (Werder Bremen) und Klaus Bischoff (TV Tegernsee), wobei Gurewitsch 13 Partien spielte, Fish 14 und Bischoff 15. Kein Spieler erreichte 100 %, prozentual schnitt Erik van den Doel (SG Porz) mit 7,5 Punkten aus 8 Partien am besten ab.

Ältester Spieler der Saison war der Hofheimer Reinhard Zunker (* 1938), jüngster Spieler der bei den SF Neukölln spielende Magnus Carlsen (* 1990).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom 1. Oktober 2004; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISL = Island, ISR = Israel, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCG = Serbien-Montenegro, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

SG Porz

SV 1920 Hofheim

Sportfreunde Katernberg

SV Mülheim-Nord

OSC Baden-Baden

Stuttgarter SF

Hamburger SK

Werder Bremen

SF Neukölln

Schachclub Eppingen

Erfurter Schachklub

TV Tegernsee

SC Kreuzberg

Preetzer TSV

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
 Die IM-Norm von Branimir Vujic wurde aus neun Partien erzielt.
 Die IM-Norm von Joachim Brüggemann wurde aus neun Partien erzielt.
 Der Stichkampf um den Titel zwischen Werder Bremen und der SG Porz findet bei den Einzelbilanzen keine Berücksichtigung, die Einzelergebnisse dieses Wettkampfes lauten:

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2004/05 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2004
Schach 2005